Ordonjo IV. Leonski (oko 926. - Córdoba (Španjolska), 962.), zvan Zli, bio je kralj Leona i uzurpator prijestolja.

Bio je sin Alfonsa IV. Leonskog i nećak Ramira II.

Oženio je kćer grofa Fernána Gonzáleza, Uraku, te je prekinuo vlast Sanča I. Nije imao djece s Urakom.

Napustio je svoju ženu.
Španjolski monarsi
Córdoba